Sensação
Sensação térmica
Sensação (chocolate)

Música
Sensações (álbum), do cantor Péricles
"Sensações" (canção de Paula Fernandes)

Desambiguações de música